

Приходские церкви 
В таблице представлены приходские церкви Нижегородской митрополии:

Монастырские храмы 
В нижегородских монастырях 6 действующих храма во имя Успения Пресвятой Богородицы. В Свято-Успенском Саровском монастыре Успенский собор был разрушен, но монастырь сохранил название в честь Успения Пресвятой Богородицы. После смерти отца Серафима его тело в продолжение восьми суток стояло открытым в Успенском соборе монастыря. В 2016 году в Саровской пустыни началось восстановление Успенского собора.

Примечания

Ссылки 
 14 храмов Нижегородской епархии празднуют 28 августа престольный праздник
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы Каменная церковь 1816 года. Перестроена. В здании цеха хлебзавода
 Об утраченной церкви в с. Решитиха Деревянная церковь располагалась на территории современной Нижегородской епархии.
 Новоуспенское. Церковь Успения Пресвятой Богородицы, sobory.ru
 Чудь. Церковь Успения Пресвятой Богородицы, sobory.ru

Успение
Успение